Министерство обороны Норвегии отвечает за разработку и реализацию национальной политики безопасности и обороны, а также за общее руководство и контроль деятельности подведомственных учреждений. Министерство управляет большой группой оборонных агентств, чтобы не быть связанным с Министерством иностранных дел, которое управляет всеми разведывательными учреждениями в стране.

Основные задачи 
 Стратегический анализ, исследования и разработки
 Развитие долгосрочной политики, в том числе будущих стратегических концепций и доктрин
 Структурное планирование
 Планирование, бюджетирование и реализация в среднесрочной и краткосрочной перспективе
 Общее руководство деятельностью учреждений в течение бюджетного года
 Оперативная политика, планирование и управление на стратегическом уровне
 Аварийное планирование политики и управления на стратегическом уровне
 Антикризисное управление
 Разработка и реализация политики безопасности
 Развитие военно-технического сотрудничества с союзными странами
 Стратегическое управление персоналом
 Стратегическое руководство и управление в сфере ИКТ
 Организационное развитие
 Превентивная безопасность на стратегическом уровне
 Юридические вопросы
 Внутренний аудит
 Внутренняя администрация

Отделы 
 Исполнительный секретариат
 Отдел связи
 Отдел внутреннего аудита
 Управление кадров и общего обслуживания
 Департамент политики безопасности
 Департамент по вопросам управления и финансов
 Департамент военной политики и перспективного планирования

Примечания

Ссылки 
 Министерство обороны

Правительство Норвегии
Нор
Вооружённые силы Норвегии